

События 
 873 (39 год Асы) — болезнь царя Иудеи Асы.
 Иосафат становиться царём Иудеи (по хронологии Уильяма Олбрайта)
 3 мая — частное солнечное затмение (ось лунной тени прошла в 2630 км от Земли). Наблюдалось в северной части Гренландии и в Восточной Сибири.
 1 июня — частное солнечное затмение (ось лунной тени прошла в 2795 км от Земли). Наблюдалось только в Южной Атлантике близ Антарктиды.
 27 октября — частное солнечное затмение (ось лунной тени прошла в 413 км от Земли). Наблюдалось только в Антарктиде и южной части Индийского океана.

Скончались 
 Аса (по хронологии Уильяма Олбрайта)

См. также

Примечания